Palotina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palotina (ort), Paraná, 
 Palotina (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar